Collins er et efternavn, som henviser til blandt andre:

 Anthony Collins – engelsk filosof
 Edwyn Collins – skotsk musiker
 J. Lawton Collins – amerikansk general
 Mel Collins – engelsk saxofonist
 Michael Collins – irsk frihedskæmper
 Michael Collins (astronaut) – amerikansk astronaut
 Misha Collins – amerikansk skuespiller
 Mortimer Collins – engelsk forfatter
 Nick Collins – amerikansk footballspiller
 Phil Collins – engelsk sanger
 Stephen Collins – amerikansk skuespiller
 Todd Collins – amerikansk footballspiller

Stednavne 
 Collins, Mississippi
 Collins, Missouri
 Collins, Iowa
 Collins, Georgia

Andet 
 Collins (månekrater) – et nedslagskrater på Månen opkaldt efter Michael Collins